Никола́й Селезнёв:
 Селезнёв, Николай Васильевич (1945—2021) — судья Конституционного суда России.
 Селезнёв, Николай Васильевич (в монашестве Нектарий; род. 1974) — архиерей Русской православной церкви, епископ Ливенский и Малоархангельский.
 Селезнёв, Николай Илларионович (1917—1993) — Герой Советского Союза.
 Селезнёв, Николай Павлович (1906—1994) — советский военный деятель, генерал-лейтенант авиации.
 Селезнёв, Николай Павлович (1922—1945) — Герой Советского Союза.